Luigi Formento – architetto italiano
 Felix Formento – chirurgo statunitense